Locomotion kan syfta på:

Chris Sawyer's Locomotion – ett datorspel
Locomotion (OMD) – en låt av den brittiska gruppen Orchestral Manoeuvres in the Dark
The Loco-Motion – en låt inspelad av bland andra Little Eva och Kylie Minogue

Se även
 Lokomotion